El Campionat de Catalunya d'escacs de 2012 fou un torneig d'escacs que es va disputar del 12 i el 19 de maig de 2012 a les instal·lacions de la Federació Catalana d'Escacs, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2012. El torneig fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb 16 jugadors. El campió fou el peruà recentment nacionalitzat espanyol Miguel Muñoz Pantoja.

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2012:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Títol !! Jugador !! Elo !! Club
|-
| 1 || GM || Marc Narciso Dublan || 2541 || CE. Barberà
|-
| 2 || GM || Daniel Alsina i Leal || 2540 || Barcelona UGA
|-
| 3 || MI || Àlvar Alonso Rosell || 2531 || SCC Sabadell
|-
| 4 || GM || Josep Manuel López Martínez || 2506 || SCC Sabadell
|-
| 5 || MI || Joan Fluvià Poyatos || 2490 || Barcelona UGA
|-
| 6 || MI || Miguel Muñoz Pantoja || 2484 || CE. Terrassa
|-
| 7 || MI || Hipòlit Asís Gargatagli || 2473 || Barcelona UGA
|-
| 8 || MI || Orelvis Pérez Mitjans || 2471 || UE. Montcada
|-
| 9 || MI || Jordi Fluvià Poyatos || 2467 || Barcelona UGA
|-
| 10 || MF || Marc Sánchez Ibern || 2359 || Foment Martinenc
|-
| 11 || MF || Erik Martínez Ramírez || 2366 || UE. Montcada
|-
| 12 || MC || David Monell Camarasa || 2337 || CE. Andorra
|-
| 13 || MC || Josep Farran Martos || 2238 || CE. Tarragona
|-
| 14 || MC || Joaquim Lacasta Palacio || 2235 || CE. Martorell
|-
| 15 || MC || Jaume Mundet Riera || 2173 || CE. Gerunda
|-
| 16 || || Elisabet Ruiz Font || 2162 || CE. Vilafranca
|}

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2012
2012